Сергей Ильи́нский
 Ильинский, Сергей Михайлович (1872—1934) — русский архитектор.
 Ильинский, Сергей Николаевич (1886—1914) — русский эсер, террорист.